Be Mine (David Gray), een nummer van de Britse singer-songwriter David Gray uit 2003
 Be Mine (Ofenbach), een nummer van Ofenbach uit 2017